Свиридоновка — название населённых пунктов:
 Свиридоновка (Донецкая область)
 Свиридоновка (Херсонская область)